Плетниковка — бывшая деревня, вошедшая в состав города Вязьмы после Великой Отечественной войны. Точная дата вхождения неизвестна.

История деревни 
Возникла в 17 веке. Располагалась на реке Вязьме по левой стороне Смоленского почтового тракта в 0,25 верстах от Вязьмы.

До проведения в 1764 году секуляризации церковных земель входила в состав вотчины вяземского Иоанно-Предтеченского монастыря. По результатам ландратской переписи начала 18 века в деревне было 3 двора, в которых проживали большие семьи из нескольких поколений.

Находилась деревня в составе Вяземского уезда Смоленской губернии.

В ходе Вяземского сражения 22 октября 1812 года  русского авангарда под командованием Милорадовича с отступающей французской армией здесь разворачивались боевые действия. После боя, в ночь с 22 на 23 октября на опушке леса у Смоленской заставы стали лагерем российские войска. Смоленская застава находилась между деревнями Плетниковка и Ямская слобода.

В 1868 году согласно «Списка населенных мест Смоленской губернии» в деревне имелся 31 двор, где проживало 116 человек мужского пола и 134 человека женского пола. Жители деревни были прихожанами Церкви Рождества Христова в Ямской слободе.

После 1917 года входила в состав сначала Ямского сельсовета, затем — Гармоновского сельсовета.

После Великой Отечественной войны вошла в городскую черту города Вязьмы. В настоящее время на месте бывшей деревни находится микрорайон Плетниковка, улицы Плетниковка, Новая Плетниковка, улица Чкалова.

Известные уроженцы 
Кремчуков, Георгий Алексеевич — советский геолог, исследователь Чукотки, один из организаторов начала добычи урана в СССР и странах Восточной Европы.

Ссылки 
 Вяземское сражение 22 октября 1812 года

Населённые пункты, вошедшие в состав Вязьмы